Ме́рдок, Мэ́рдок или Мёрдок (, ) — английская фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Мёрдок, Айрис (1919—1999) — английская писательница и философ.
 Мердок, Бобби (1944—2001) — шотландский футболист, обладатель Кубка европейских чемпионов (1967).
 
 Мёрдок, Джек (1908—1944) — канадский гребец.
 Мёрдок, Джордж Питер (1897—1985) — американский культурный антрополог, один из основоположников кросс-культурных исследований.
 Мёрдок, Дэвид (род. 1978) — шотландский кёрлингист.
 Мёрдок Д. М. (Acharya S) (1960—2015) — американская писательница и религиовед, консультант фильма «Дух времени».
 Мёрдок, Иан (1973—2015) — американский программист, основатель проекта Debian.
 Мёрдок, Кит (1885—1952) — австралийский журналист.
 Мёрдок, Кит (1943—2018) — новозеландский регбист.
 
 Мёрдок, Маргарет (род. 1942) — американский стрелок. Первая женщина-призёр Олимпийских игр по стрельбе.
 Мёрдок, Нил (род. 1972) — шотландский кёрлингист.
 Мёрдок, Нэнси (род. 1969, в замужестве Нэнси Смит) — шотландская кёрлингистка и тренер.
 Мердок, Патрик (1850—1940) — шотландско-австралийский пресвитерианский священнослужитель.
 Мёрдок, Родни — фигурист из Великобритании, бронзовый призёр чемпионата Европы 1933 года в парном катании.
 Мёрдок, Руперт (род. 1931) — австралийский предприниматель, владелец СМИ, кинокомпаний и издательств в США, Австралии, Европе, Латинской Америке и Азии.
 
 Мердок, Шон (род. 1986) — шотландский футболист.
 Мёрдок, Эрик (род. 1968) — американский баскетболист.

Вымышленные 

 Метт Мёрдок — супергерой Marvel Comics, известный под прозвищем Сорвиголова.
 Метт Мёрдок — киноверсия персонажа 2003 в исполнении актёра Бена Аффлека.
 Метт Мёрдок — киноверсия, входящая в Кинематографическую вселенную Marvel.